Searle est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Daniel Searle (), planteur de tabac anglais et gouverneur de la Barbade ;
 Robert Searle (mort en 1674), pirate britannique ;
 William George Searle (1829-1913), historien britannique ;
 George Mary Searle (1839-1918), astronome américain ;
 George Frederick Charles Searle (1864-1954), physicien anglais ;
 Francis Searle (1909-2002), réalisateur anglais ;
 Humphrey Searle (1915-1982), compositeur et musicologue anglais ;
 Ronald Searle (1920-2011), dessinateur et caricaturiste anglais ;
 Eleanor Searle (1926-1999), médiéviste américaine ;
 John Searle (1932-), philosophe américain ;
 Berni Searle (1964-), artiste sud-africaine ;
 Jonny Searle (1969-), rameur britannique ;
 Greg Searle (1972-), rameur britannique.

Prénom 
 J. Searle Dawley (1877-1949), réalisateur, scénariste et directeur de la photographie américain ;

Patronyme anglais